Церковь Сергия Радонежского — православный храм в Твери. Расположен в районе Затверечье, на улице Розы Люксембург, 19.

В середине 18 века на месте современной церкви находился деревянный храм Воскресения Христова, построенный на пожертвования прихожан. Деревянный храм был разорён литовцами, но его развалины сохранялись довольно долго.

В 1775-м году тверской купец Григорий Богданов начал строительство нового каменного храма. Строительство храма было завершено через пять лет, в 1780-м году. В память о бывшем Воскресенском храме в новый Сергиевский была перенесена старинная икона большого размера «Воскресение Христово», повешена на правом столпе у западного входа в церковь.

В 1834-м году по проекту губернского архитектора Ивана Федоровича Львова на средства купца Михаила Богданова к храму была пристроили колокольню и расширили трапезную с двумя приделами.

Последнее богослужение в храме совершилось в январе 1930 года. После распада СССР храм был передан верующим, в 2004 году снова была отслужена литургия.

Примечания

Ссылки 
 
 

Храмы Твери
Здания и сооружения, заложенные в 1775 году
Храмы, построенные в 1780 году в России